Анаста́сий II (? — 719) — византийский император (713—715), до становления императором — Артемий, грамматик и первый секретарь императора Филиппика.

Биография 
Восстановил православие. Улучшил отношения с папским престолом. Дальнейшим реформам помешало начавшееся арабское вторжение. Получив известие о выходе арабского флота из Александрии, Анастасий решил перехватить их на полпути. Византийский флот был сосредоточен у Родоса. Он должен был внезапно напасть на арабов, занимавшихся заготовкой в Финикии деревьев для новых судов. Однако во флоте внезапно вспыхнул мятеж. Мятежники зарубили мечами командующего флотом — генерального логофета Иоанна, и объявили об отказе от присяги императору. Новым императором был провозглашен Феодосий, сборщик государственных податей в феме Опсикия, откуда были родом руководители мятежа. Двинувшись на столицу, мятежники осадили её. После 6-месячной обороны город был взят. Дома богатых горожан разграблены. Анастасий сложил с себя сан и постригся в монахи.

Впоследствии он поднял восстание против Льва III в 719 году. Восстание было подавлено, а Анастасия отправили ко Льву, который приказал казнить мятежника.

См. также 
 Двадцатилетняя анархия

Примечания

Литература 
 Кулаковский Ю. А. История Византии

Византийские императоры VIII века
Монархи, отрёкшиеся от престола
Предводители восстаний VIII века
Казнённые в Византийской империи в VIII веке
Обезглавленные монархи
Византийские узурпаторы